
Слово Нетто ( — чистий) може мати різні значення:
 Нетто — антипод брутто, означає щось очищене від зайвого.
 Нетто-ставка — основна частина страхових тарифів, що призначається для формування ресурсів страхових органів на виплату страхового відшкодування.

Топоніми 
 3175 Нетто —  астероїд головного поясу, відкритий 16 грудня 1979 року.

Прізвище
 Нетто Ігор Олександрович — видатний російський футболіст.
 Нетто Ойген (Eugen Otto Erwin Netto) (1848-1919) — німецький математик, один з основоположників абстрактної теорії груп.